Xenokritos (griechisch ) ist Name von:

 Xenokritos von Lokroi, griechischer Chorlyriker des 7. Jhdts. v. Chr.
 Xenokritos von Athen, Mitgründer von Thurioi im 5. Jh. v. Chr.
 Xenokritos von Kos, griechischer Grammatiker
 Xenokritos von Rhodos, griechischer Dichter